Il campionato di Serie A1 di pallacanestro maschile 1982-1983 è stato il sessantunesimo organizzato in Italia.

La prima fase del campionato si svolge con un girone all'italiana con partite di andata e ritorno. La vittoria vale 2 punti, la sconfitta 0. Le prime 8 classificate di Serie A1 accedono ai play-off scudetto insieme alle prime 4 della Serie A2. Le prime 4 passano automaticamente ai quarti di finale. Le squadre classificate dal 9º al 12º posto rimangono in Serie A1; le squadre classificate dal 13º al 16º posto retrocedono in Serie A2.

Stagione regolare

Classifica

Play-off

Verdetti
 Campione d'Italia:  Banco Roma
Formazione: Kim Hughes, Clarence Kea, Larry Wright, Roberto Castellano, Enrico Gilardi, Fulvio Polesello, Tullio Sacripanti, Stefano Sbarra, Paolo Scarnati, Marco Solfrini, Fabrizio Valente, Egidio Delle Vedove, Massimo Prosperi, Giuseppe Grimaldi. Allenatore: Valerio Bianchini.
 Retrocessioni in Serie A2: Carrera Venezia, Latte Sole Bologna, Lebole Mestre e Binova Rieti.

Bibliografia
 Almanacco illustrato del basket '90. Modena, Panini, 1989.
 Almanacco Ufficiale del campionato italiano di basket, Libreria dello Sport, 2006.

Collegamenti esterni 
FIBA European Champions Cup 1982-1983

 
 

Pallacanestro nel 1982
1983 A1